The Suffragette – cortometraggio del 1913 diretto da Marshall Stedman
The Suffragette – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Britannia Films
The Suffragette – film tv del 1951 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)